De eerste etappe van de Ronde van Spanje 2013 werd verreden op zaterdag 24 augustus 2013. Het was een ploegentijdrit over een afstand van 27,4  kilometer van Vilanova de Arousa naar Sanxenxo. De Kazachse ploeg Astana won de ploegentijdrit, waardoor Janez Brajkovič, een Sloveen, in de rode leiderstrui kwam.

Parcours 
Het betrof een korte etappe over nagenoeg vlak terrein. De renners werden per ploeg met de veerboot naar de startplaats, aan de kust, gebracht.

Verloop

Tussenstanden

Uitslag

Klassementen

Opgave 
  Theo Bos (Belkin Pro Cycling); Niet gestart wegens een te laag cortisolwaarde.

Externe link
 De route van de 1e etappe op www.lavuelta.com

01
Sport in Galicië